L'expression « Swamp Thing » peut désigner :

Bande dessinée 
Swamp Thing ou La Créature du Marais, un personnage de comics américain.

Cinéma 
La Créature du marais (Swamp Thing), un film américain réalisé par Wes Craven en 1982.

Télévision 
Swamp Thing, la série (Swamp Thing: The Series), une série télévisée américaine en 72 épisodes diffusée entre 1990 et 1993 ;
Swamp Thing, une série télévisée américaine diffusée à partir de 2019.

Musique 
Swamp Thing, un groupe de blues rock néo-zélandais.

Jeux vidéo 
Swamp Thing, un jeu vidéo sorti en 1992.